La Rochefoucauld je priimek več ljudi:
 Dominique de La Rochefoucauld, francoski kardinal
 François de La Rochefoucauld, francoski pisatelj in moralist
 François kardinal de La Rochefoucauld, francoski kardinal
 Frédéric-Jérôme de La Rochefoucauld, francoski kardinal

Geografija 
 La Rochefoucauld, prvotno La Roche, naselje in občina v zahodnem francoskem departmaju Charente, iz katerega izhaja francoska plemiška družina La Rochefoucauld.